Кишра () — французская фамилия. Известные носители:

 Кишра, Жюль Этьен Жозеф (1814—1882) — французский историк.
 Кишра, Луи Мари (1799—1884) — французский филолог. Брат Жюля Кишра.